Friedrich Weidemann ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Weidemann (Sänger) (1871–1919), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Friedrich Wilhelm Weidemann (1668–1750), deutscher Maler, Hofmaler preußischer Könige

Siehe auch:
 Fritz Weidemann (1886–1953), deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler und Drehbuchautor